Le sélénium, en anglais ou en latin moderne selenium, est un élément chimique noté Se de numéro atomique 34. Il désigne aussi le corps simple polymorphe.
Le sélénium natif représente un minéral rare, soit le corps simple Se semi-conducteur et photosensible le plus commun dans la nature.

Le terme est ainsi employé pour ses nombreuses applications, par exemple : 
 en photographie pour qualifier un procédé complémentaire dit de virage. 
 en histoire de l'électricité ou de l'électronique un redresseur

Mais le terme a plusieurs acceptions dans le monde informatique, qui n'utilise que rarement, par conformité tacite à la langue scientifique anglaise qui l'ignore, l'accent aigu : 
 Selenium est un framework de test informatique, qui permet aux testeurs et aux développeurs de produire des tests fonctionnels interagissant avec le navigateur web ;
 Selenium IDE est un environnement de développement intégré conçu pour l'élaboration de tests avec le framework Selenium.